Miasta w Anglii:
 Coates – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire
 Coates – miejscowość w hrabstwie Lancashire
 Coates – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Coates – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Coates – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire
 Coates – miejscowość w hrabstwie West Sussex 
 Great Coates – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Little Coates – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 North Cotes – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
Miasta w USA:
 Coates – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
Osoby:
 Adam Coates – kanadyjski kolarz górski
 Albert Coates – brytyjski dyrygent i kompozytor
 Anne V. Coates – brytyjska montażystka filmowa
 Eric Coates – brytyjski kompozytor
 Gordon Coates – nowozelandzki polityk
 John Coates – australijski matematyk
 Ken Coates – brytyjski polityk, publicysta, socjolog i aktywista pacyfistyczny oraz antynuklearny
 Sebastián Coates – urugwajski piłkarz